

Codici 
 VTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vitebsk (Bielorussia)

Altro 
 VTB Bank – banca russa
 VTB United League – competizione per club di pallacanestro